Cupido, nom latin de Cupidon, peut référer à
 Cupido, un genre de lépidoptères de la famille des Lycaenidae ;
 Cupido, une série télévisée d'animation française des années 1990.